Mr. Right – album grupy The Days wydany w 1993 roku przez Izabelin Studio.

Lista utworów

Wykonawcy 
 Grzegorz Porowski – śpiew
 Marcin Macuk – gitara basowa, gitara
 Daniel Wojciech Macuk – gitary, chórki
 Piotr Ostrowski – chórki, konga, fortepian
 Dariusz Kurman – gitary
 Lech "Groszek" Grochala – perkusja

 Jarosław Pruszkowski – realizacja nagrań
 Andrzej Puczyński – produkcja

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
Albumy muzyczne wydane w roku 1993